Боасе може да се односи на:

 Боасе (Горња Лоара), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Боасе (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Боасе (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро
 Боасе (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Боасе (Кантал), насељено место у Француској, у департману Кантал
 Боасе (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Боасе"